Schlegelsberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schlegelsberg (Biederbach), Hof der Gemeinde Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg  
 Schlegelsberg (Erkheim), Kirchdorf von Markt Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schlegelsberg (Jena), Ortsteil der Stadt Jena, Thüringen

Erhebungen:
 Schlegelsberg (Auenwald) (bis 475 m), Bergabfall am Südwestrand des Murrhardter Waldes bei Oberbrüden, Gemeinde Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlegelsberg (Obereichsfeld) (461,2 m), Berg im Eichsfeld bei Faulungen, Landgemeinde Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen 
 Schlegelsberg (Vellberg) (bis über 460 m), Bergsporn am Bühlertal gegenüber Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlegelberg